Giovanni Michelotti (1812-1898) : un naturaliste italien du .
 Giovanni Michelotti (1921-1980) : un designer automobile italien.